Месснер, Мессне ():

 Гайні Месснер (1939) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст.
 Райнгольд Месснер (1944) — італійський альпініст, першим підкорив всі «восьмитисячники» світу.
 Збіґнєв Месснер (1929–2014) — польський державний діяч, прем'єр-міністр Польської Народної Республіки (1985–1988),

Див. також 
 6077 Мессне